Suttie ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Suttie, Baroness Suttie (* 1968), britische Politikerin (Liberal Democrats)
 Taryn Suttie (* 1990), kanadische Kugelstoßerin